Sydkoreas kvindefodboldlandshold (Daehanminguk Yeoja Chukgu Gukgadaepyo-Team, bogstaveligt "Republiken Koreas kvindefodboldlandshold") repræsenterer Sydkorea i internationale fodboldtureringer for kvinder. Holdet kaldes "Republikken Korea" af FIFA. Deres første kamp var mod Japan i 1990, som Sydkorea tabte 13–1. Siden da har holdet kvalificeret sig til to verdensmesterskaber i fodbold, i 2003 og 2015.

I modsætning til mændenes succes, så har kvindelandsholdet fra Sydkorea ikke oplevet samme succes, dette på grund af mangel på investeringer. Efter VM i fodbold for kvinder 2015, besluttede KFA at de ville forbedre kvindefodbold i Sydkorea

Aktuel trup 
Truppen til OL-kvalifikationen 2020.

Antal kampe og mål er opdateret pr 9. februar 2019.

Cheftræner: Colin Bell

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel webside
 FIFA profil 

Kvindefodboldlandshold
Fodbold i Sydkorea